Mancikellia pumila är en musselart som först beskrevs av S. V. Wood 1850.  Mancikellia pumila ingår i släktet Mancikellia och familjen Lasaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
pumila